Soutěž družstev na Mistrovství světa v alpském lyžování 2013 se konala v úterý 12. února jako sedmý závod šampionátu, který odstartoval v 17.00 hodin místního času. Zúčastnit se jej mohlo 16 nejlepších reprezentačních týmů podle celkového bodového hodnocení zemí v žebříčku Mezinárodní lyžařské federace (FIS). Španělská reprezentace na start nenastoupila a závodu se zúčastnilo patnáct týmů.

Mistrem světa se stalo družstvo Rakouska, druhé skončilo Švédsko a na třetím místě se umístilo Německo.

Pravidla 
Účast v soutěži si zajistilo 16 nejlepších národních týmů podle celkového bodového hodnocení žebříčku FIS. Družstva, která nestartovala, nebyla nahrazena jinými. Týmy tvořilo čtyři až šest lyžařů, z toho minimálně dvě ženy a dva muži.

Formát soutěže vycházel z vyřazovacího systému (pavouku), kdy se vždy dvě družstva utkala systémem KO, jedno postoupilo do dalšího kola, druhé vypadlo. V každém takovém vzájemném duelu proti sobě nastoupili dvě dvojice lyžařů a dvě dvojice lyžařek na paralelních tratích slalomu. Rozdělovaly se čtyři body, pokud byl po čtyřech jízdách stav nerozhodný 2–2, pak o postupu rozhodl nižší součet dvou nejrychlejších týmových časů, a to vždy jednoho mužského a jednoho ženského.

Nasazení družstev kopírovalo pozici na žebříčku FIS.

Celkové pořadí států dle žebříčku FIS 
Pořadí států dle žebříčku FIS před zahájením závodu.

Účastníci 
Každý stát mohl sestavit družstvo ze čtyř až šesti závodníků.

Pavouk 
Po odstoupení Španělska startovalo patnáct družstev. Nejvýše nasazené Rakousko mělo volný los do čtvrtfinále.
 

 (f) – vzájemný duel skončil na body 2–2, o postupu do dalšího kola rozhodl nižší součet dvou nejrychlejších týmových časů, a to vždy jednoho mužského a jednoho ženského.

Výsledky 
Vítěz paralelní jízdy je zvýrazněn tučně.

Předkolo

Čtvrtfinále

Semifinále

Závod o bronz

Závod o zlato 

DNF – závodník nedojel do cíle
DQ – závodník byl diskvalifikován

Reference 

Mistrovství světa v alpském lyžování 2013